Die Hessenliga 1976/77 war die 27. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde der VfR Oli Bürstadt, der dadurch in die 2. Bundesliga aufstieg. Absteigen mussten Viktoria Sindlingen und Spvgg. 03 Neu-Isenburg.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1976/77 bei asc-neuenheim.de

1977
Fußballsaison 1976/77